Байлиев — туркменская фамилия.

 Байлиев, Вепа (род. 1970) — советский и туркменский футболист.
 Байлиев, Рахмангулы (род. 1971) — советский и туркменский футболист, тренер.